Callmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Callmann (1926–2002), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Rudolf Callmann (1892–1976), deutsch-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Calman
 Calmann-Lévy